Seeburger steht für:

 Seeburger (Unternehmen), deutsches Softwareunternehmen
 Seeburger See, ein See bei Göttingen
 Seeburger Zipfel

Seeburger steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Frank Seeburger (1869–1942), US-amerikanischer Architekt
 Georg Seeburger (1919–2002), deutscher Fußballspieler
 Johann Nepomuk von Seeburger (1800–1870), österreichischer Mediziner
 Karl Seeburger (1914–1979), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Seeberger